Une maison de poupée est une maison fabriquée en modèle réduit afin d'accueillir des poupées.

C'est aussi le titre de :

Cinéma 
 Maison de poupée (A Doll's House), film muet de Joseph De Grasse sorti en 1917 ;
 Maison de poupée (A Doll's House), film muet de Maurice Tourneur sorti en 1918 ;
 Maison de poupée (A Doll's House), film de Joseph Losey sorti en 1973 ;
 Maison de poupée (A Doll's House), film de  sorti en 1973 ;
 Maison de poupée, film franco-américain de  sorti en 2009.

Autres 
 Une maison de poupée, une pièce de théâtre norvégienne d'Henrik Ibsen, créée en 1879 ;
Une maison de poupée, un film suédois d'Anders Henrikson sorti en 1956 ;
 La Maison de poupée, le deuxième tome de l'anthologie de la série de bandes dessinées Sandman, écrite par Neil Gaiman et publiée par DC Comics ;
 Amityville : La Maison de poupées, un film de Steve White sorti en 1997 ;
 La Maison des poupées, un roman de 1955 écrit par Ka-tzetnik 135633 ;
 La Maison de poupées, un manga de Junji Itō publié en 1998.

Voir aussi 

 , une série télévisée américaine de Joss Whedon lancée en 2009.
 Ce qui arriva quand Nora quitta son mari, de Elfriede Jelinek (Titre original : Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften, traduit de l’allemand par Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1993), qui est une suite possible de la pièce d'Ibsen. 
 

Homonymie de titre